Akkommodation (tilpasning (sevne)) har flere betydninger:

Akkommodation (af latin ad til og commodus bekvem) kan på dansk udtrykkes med tilpasning.
 Accommodation (britisk og amerikansk) er indkvartering på vandrerhjem eller på hoteller eller på krydstogtskibe, eller fanger, osv.
 Akkommodation (religion), teologiske principper for den hengivenhed til kirken
 Akkommodation (lov), et begreb, der anvendes i USAs aftaleret
 Akkommodation (øje), den proces, hvor øjet øger optiske magt for at opretholde et klart billede (fokus) på et objekt, som det nærmer sig
 Akkommodation (psykologi), den proces, hvor eksisterende psykiske strukturer og adfærd er ændret for at tilpasse sig til nye oplevelser ifølge psykologen Jean Piaget, i læringsprocessen bredere teori om Konstruktivisme
 Akkommodation (Sociolingvistik)